Иоахим «Йохен» Пайпер (;  — ) — офицер старшего командного состава Ваффен СС, участник Второй мировой войны. С ноября 1940 по август 1941 служил личным адъютантом рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Принимал активное участие в боях Французской кампании, затем сражался против Красной армии на Восточном фронте, а после открытия Второго фронта в Европе — воевал на нём против войск Антигитлеровской коалиции. В апреле 1945 года дослужился до звания штандартенфюрера, став самым молодым полковым командиром Ваффен СС. Командовал одним из подразделений 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», которая после войны была обвинена Нюрнбергским трибуналом в военных преступлениях, за что Пайпер был осуждён, и пребывал в заключении до 1956 года.

Биография 
Родился в Берлине в семье военного. С ростом НСДАП в Германии он превратился в убежденного национал-социалиста. С 1935 года — служба в Ваффен СС. В 1936 году был назначен штурмфюрером СС. В 1939 году женился на секретарше Гиммлера. Во время французской кампании 1940 года провёл блестящую операцию по разгрому британской батареи в районе Дюнкерка, за что был награждён Железным крестом 1 класса.

Принимал участие в боях на Восточном фронте против Красной армии. 7-12 февраля 1943 года его 3-й мотопехотный батальон помог прорваться окруженным немецким частям 320-й пехотной дивизии на Дону (в районе города Змиёв), уничтожив в ходе операции лыжный батальон красноармейцев.

14 марта 1943 года его танковая дивизия овладела Харьковом.

Также воевал в Румынии и Польше. При наступлении в Арденнах именно усилиями его мобильного отряда войска СС добились некоторых успехов, но на общий ход операции они не повлияли.

После войны 
Иоахим Пайпер был обвинён в расстреле 17 декабря 1944 года 84 пленных американских солдат во время наступления в Арденнах, близ городка Мальмеди (мемориал Мальмеди). Согласно докладу подкомитета Сената США, бойня у Мальмеди была только одним из ряда военных преступлений боевой группы Пайпера в ходе Арденнского наступления, в результате которых было убито около 350 американских военнопленных и около 100 бельгийских мирных жителей. В докладе также отмечалось, что ранее на Восточном фронте один из батальонов группы Пайпера сжёг две деревни и убил всех их жителей. Хотя лично Пайпер не участвовал в расстреле пленных у Мальмеди (продолжая наступление на Линьевиль), на военном суде он признал свою вину за действия своих подчинённых. Был приговорён к смертной казни, но благодаря адвокату Уиллису Эверетту в ходе расследования, в связи с неправомерными действиями (пытки, лжесвидетельства) обвинения, приговор был заменён на пожизненное заключение.

В 1956 году был освобождён. После освобождения работал на заводе «Порше». В 1962 году, Пайпер наконец решился осуществить свою давнюю мечту и купил участок земли в лесу. Через два года вместе с сыном построил там дом. В этом ему помогали друзья из его батальона. Сначала Йохен с женой приезжали туда как на дачу, а в 1972 г. продали дом в Штутгарте и окончательно переехали во Францию, официально получив там вид на жительство. В июле 1976 года погиб в собственном доме при пожаре, произошедшем в результате поджога коктейлями Молотова. Убийство так и не было раскрыто.

Звания 
 Претендент в СС — 16 октября 1933 года
 СС-манн — 23 января 1934 года (номер СС — 132496)
 СС-штурмманн — 7 сентября 1934 года
 роттенфюрер СС — 15 октября 1934
 унтершарфюрер СС — 1 марта 1935 года
 юнкер СС — 1 июля 1935 года
 штандартенюнкер СС — 9 ноября 1935 года
 штандартеноберюнкер СС — 25 февраля 1936 года
 унтерштурмфюрер СС — 20 апреля 1936 года
 оберштурмфюрер СС — 30 января 1939 года
 гауптштурмфюрер СС — 1 июня 1940 года
 штурмбаннфюрер СС — 30 января 1943 года
 оберштурмбаннфюрер СС — 30 января 1944 года
 штандартенфюрер СС — 20 апреля 1945 года

Назначения 
 1 апреля 1936 года — командир 3-го взвода 11-й роты III батальона LAH
 18 февраля 1938 года — адъютант III батальона LAH
 4 июля 1938 года — второй адъютант в Личном штабе рейхсфюрера СС
 1 ноября 1939 года — первый адъютант в Личном штабе рейхсфюрера СС (фактически был на этой должности по крайней мере с 1 июня 1939 года)
 18 мая 1940 года — командир 1-го взвода 11-й роты III батальона LAH
 май 1940 года — командир 11-й роты III-го батальона LAH
 4 августа 1941 года — офицер для специальных поручений штаба дивизии LAH
 11 октября 1941 года — командир 11-й роты III батальона LAH
 14 сентября 1942 года — командир III батальона (далее бронированного) 2-го пехотного (далее мотопехотного) полка LAH
 20 ноября 1943 года — командир 1-го танкового полка LAH.
 1944 год — командир 1-го танкового полка СС (нем. SS-Panzer-Regiment 1 LSSAH)

См. также 
 Бойня у Мальмеди

Награды 
 Почётная шпага РФСС (8-14 сентября 1936)
 Рыцарский крест Железного креста
 Рыцарский крест (9 марта 1943 года)
 Дубовые листья (27 января 1944 года, № 377)
 Мечи (11 января 1945 года, № 119)
 Железный крест 1-го класса (13 июня 1940)
 Железный крест 2-го класса (31 мая 1940)
 Германский крест в золоте (6 мая 1943)
 Штурмовой знак пехотинца в бронзе (1940)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42» (1 сентября 1942)
 Знак за ближний бой в бронзе (7 сентября 1943)
 Знак за ближний бой в серебре (20 октября 1943)
 Кольцо СС «Мертвая голова» (20 апреля 1940)

Примечания

Литература 
 Weingartner, James J. (2004). Crossroads of Death: The story of the Malmédy Massacre and Trial. University of California Press
 Westemeier, Jens (2007). Joachim Peiper: A Biography of Himmler’s SS Commander. Schiffer Publications.
 Patrick Agte (1999). Jochen Peiper: Commander, Panzerregiment Leibstandarte.

Ссылки 
 Иоахим Пайпер. Первый сайт в России

Нераскрытые убийства во Франции
Командиры дивизий СС
Осуждённые пожизненно в Германии